Caràa steht für:

 lombardischer Name der Gemeinde Carate Urio, Provinz Como, Italien
 lombardischer Name der Gemeinde Carate Brianza, Provinz Monza und Brianza, Italien

Siehe auch:
 Cara